Lorenzo de’ Medici ist der Name folgender Personen:

 Lorenzo il Magnifico (Lorenzo der Prächtige; 1449–1492), italienischer Politiker und Stadtherr von Florenz 
 Lorenzo di Giovanni de’ Medici (Lorenzo der Ältere; um 1395–1440), italienischer Bankier
 Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici (il Popolano; 1463–1503), italienischer Bankier und Mäzen
 Lorenzo di Piero de’ Medici (1492–1519), Herzog von Urbino und Herr von Florenz
 Lorenzino de’ Medici (Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici, genannt Lorenzino [kleiner Lorenzo]; 1514–1548)
 Lorenzo de’ Medici (Schriftsteller) (* 1951), italienischer Schriftsteller